Sommar Bruzelius kan syfta på:

* Sommar Bruzelius (1869–1956), svensk jurist
 Sommar Bruzelius (1909–1999), svensk läkare